Ма́тей Но́вак (; род. 6 ноября 1989, Пардубице, Чехословакия) — чешский фигурист, выступавший в танцах на льду. В паре с Луцией Мысливечковой становился чемпионом Чехии (2011), победителем турнира Золотой конёк Загреба (2010) и участником чемпионата мира (2009—2011).

Карьера 
Новак начал заниматься фигурным катанием в 1993 году. В 2005 году образовал танцевальную пару с Луцией Мысливечковой, с которой провёл бо́льшую часть карьеры. Они тренировались в Праге и Оберсдорфе (Германия) у двукратных чемпионов СССР в танцах на льду Натальи Карамышевой и Ростислава Синицына.

В 2009 году Новак и Мысливечкова заняли восьмое место на юниорском чемпионате мира, в преддверии которого партнёрша сломала руку. После чего дебютировали на взрослом чемпионате мира, где финишировали двадцать первыми. В следующем году чешские танцоры выиграли международный турнир Золотой конёк Загреба и стали чемпионами Чехии.

Победа на национальном чемпионате позволила фигуристам впервые выступить на чемпионате Европы. Они показали лучший результат в квалификационном раунде, и прошли в основную часть турнира, где разместились на десятой строчке. После чемпионата мира 2011 Новак завершил карьеру фигуриста и стал заниматься бальными танцами.

Через год Новак вернулся в танцы на льду, встав в пару с Габриэлой Кубовой. Они катались вместе два сезона, и стали за это время серебряными призёрами чемпионата Чехии. Пара участвовала в чемпионате мира 2014, где расположилась на двадцать седьмом месте после короткого проката и не смогла пройти в финальный сегмент соревнований.

Программы 
(с Габриэлой Кубовой)

(с Луцией Мысливечковой)

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 

Фигуристы Чехии
Родившиеся в Пардубице